Raatzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Raatzsch (* 1934), deutscher Urologe
 Richard Raatzsch (* 1957), deutscher Philosoph